Iwo Cyryl Bender (ur. 1969) – polski przedsiębiorca, podróżnik, samorządowiec, dziennikarz telewizyjny i prasowy, speleolog.

Życiorys 
Iwo Bender jest synem historyka i senatora Ryszarda Bendera. Ukończył historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (w latach 1989 – 1990 był prezesem Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum”) oraz stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Był dyrektorem w UPC Polska Telewizja Kablowa. W latach 2005–2006 pełnił urząd dyrektora gabinetu politycznego ministra skarbu Andrzeja Mikosza w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza. Zasiadał w Radzie m.st. Warszawy, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego komisji Integracji Europejskiej. W wyborach do sejmu w roku 2005 startował bez powodzenia z listy Prawa i Sprawiedliwości. Był publicystą „Ładu”, „Młodej Polski” oraz autorem felietonów w Radiu Wawa.

Współpracuje z Telewizją Republika, współtworząc m.in. program „Kulisy Manipulacji”. Publikuje na łamach „Gazety Polskiej”.

Iwo Bender był trzykrotnym zwycięzcą teleturnieju Va Banque.

Jest bratem dziennikarki Bogny Bender-Motyki.

Przypisy 

Absolwenci Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Polscy dziennikarze katoliccy
Osobowości telewizyjne związane z Telewizją Republika
Politycy Prawa i Sprawiedliwości
Polscy dziennikarze prasowi
Polscy dziennikarze radiowi
Polscy dziennikarze telewizyjni
Polscy podróżnicy i odkrywcy
Polscy przedsiębiorcy
Polscy publicyści
Polscy samorządowcy
Polscy speleolodzy
Urodzeni w 1969